Иван Крючков:
 Крючков, Иван Константинович (1912—1985) — Герой Советского Союза.
 Крючков, Иван Павлович (1923—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Крючков, Иван Семёнович (1849—1917) — потомственный почётный гражданин, статский советник, гласный Санкт-Петербургской городской думы, член совета Министерства торговли и промышленности..